

Patronyme 

 Paul-Joseph de Gourcy de Mainville (1756-1808), prélat français.
 Sandrine Mainville (1992-), nageuse canadienne.

Toponyme 

 Mairy-Mainville, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.